Das WPBSA Non-Ranking 1988 – Event 2 war ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1988/89. Es wurde im November 1988 im Pontins in der englischen Stadt Brixham ausgetragen. Sieger wurde der Ire Paddy Browne, der mit einem 5:1-Sieg über den Südafrikaner Peter Francisco sein einziges Profiturnier gewann. Das höchste Break des Turnieres spielte der zweifache Weltmeister Alex Higgins aus Nordirland.

Preisgeld 
Wie auch im ersten Event wurden 25.000 Pfund Sterling als Preisgeld ausgeschüttet, wobei die Verteilung wegen der höheren Rundenanzahl modifiziert wurde.

Turnierverlauf 
Das aus 68 Spielern bestehende Teilnehmerfeld stieß gestaffelt nach der jeweiligen Weltranglistenposition zum Turnier dazu. Alle Spiele wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt.

Erste Runde 
In der ersten Runde traten vier Spieler auf den schlechtesten, einfach belegten Weltranglistenplätzen gegen vier Spieler auf dem geteilten Platz 132 an.

|}

Runde der letzten 64 
In der zweiten Runde stießen neben den vier Siegern der ersten Runde alle teilnehmenden Spieler ab einschließlich Weltranglistenplatz 73 hinzu.

|}

Weiterer Turnierverlauf 
Zu den 16 Siegern der Runde der letzten 64 kamen in der Runde der letzten 48 alle teilnehmenden Spieler auf Weltranglistenplatz 51 oder schlechter hinzu. In der Runde der letzten 32 kam schließlich das restliche Teilnehmerfeld dazu. Bestplatzierter Spieler war die Nummer 8 der Welt – der englische Spieler Tony Knowles. Mit Peter Francisco auf Weltranglistenplatz 14 war ein weiterer Spieler der Top 16 dabei, dicht gefolgt vom zweifachen Weltmeister Alex Higgins auf Platz 17.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden sieben Centuries von sechs Spielern gespielt.

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Torbay
Brixham